František Kovařík ou František Kovářík peut faire référence à :

František Kovařík (1965-), arachnologiste tchèque,
 (1886-1984), acteur tchèque,
, homme politique tchèque.